India
Kasipalayam (E) – città del distretto di Erode, Tamil Nadu
Kasipalayam (G) – città del distretto di Erode, Tamil Nadu